Пречистенка:
 Пречистенка — улица в Москве.
 Пречистенка — посёлок в Верховском районе Орловской области.

См. также 
 Пречистинка — село в Оренбургской области.